Сан-Никола ():
 «Сан-Никола» — многофункциональный стадион в Бари, Италия.
 Сан-Никола-Арчелла — коммуна в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Сан-Никола-дель-Альто — коммуна в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Кротоне.
 Сан-Никола-да-Крисса — коммуна в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Вибо-Валентия.
 Сан-Никола-Манфреди — коммуна в регионе Кампания.
 Сан-Никола-ла-Страда — город в регионе Кампания, в провинции Казерта.

См. также 

 Никола (значения)
 Сан-Николо